El 15 de mayo, la Asamblea General de las Naciones Unidas promulgó la ley para que se celebre el Día Internacional de la Familia .

Día Internacional de las Familias 2021 

El 20 de septiembre de 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 47/237 decide que el 15 de mayo de cada año se celebre el Día Internacional de la Familia .^

Entendemos que familia es el grupo primario del ser humano. Esto es así ya que la familia actúa como el primer grupo de personas con las cuales el ser humano que nace entra en contacto. La familia es el grupo responsable de cuidar y proteger al bebé pero también de integrarlo al mundo y de hacer que, a través de la enseñanza de prácticas, reglas y pautas de convivencia, pueda adaptarse exitosamente a las necesidades de la sociedad.

Temas del Día Internacional de la Familia

Véase también 

 Día Mundial de las Madres y los Padres
 Día Internacional de las Remesas Familiares
 Día Internacional de las Viudas
 Día Internacional de las Personas con Discapacidad
 Día Universal del Niño
 Día Internacional de las Personas de Edad
 Día Internacional de la Mujer
 Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Referencias

Enlaces externos 

 Sitio Oficial del Día Internacional de la Familia

Día Internacional
Familia
Organización de las Naciones Unidas